Норрботтен () — лен розташований на крайній півночі Швеції в провінціях Норрботтен та Лапландія. Межує з леном Вестерботтен, а також Норвегією і Фінляндією. Адміністративний центр — місто Лулео. Є найбільшим за площею леном Швеції та займає приблизно 22% всієї площі країни.

Адміністративний поділ 
Адміністративно лен Норрботтен поділяється на 14 комун:

Див. також 
 Адміністративний поділ Швеції
 Краї Швеції
 Ландскап (Швеція)
 Лен (Швеція)
 Лапландія
 Список національних парків Швеції

Посилання 
 Управа лену Норрботтен 
 Ландстинг лену Норрботтен 
 Норрботтен 
 Лен Норрботтен

Посилання  

 
Баренц-регіон